A Clube AM é uma estação de rádio brasileira do município de São José dos Campos, São Paulo. Opera nos 1120 kHz em AM.

História 
Foi criada em 1946, sendo uma das rádio mais antigas do município. A programação conta com jornalismo regional,programas de entretenimento e prestação de serviços. A partir de 1 de outubro de 2022,  foi adquirida pelo Grupo 012 News de Comunicação.

Programas extintos 
Rota 1120
Esporte e Notícia
Jornal da Hora
Tarde Bandeirantes
Parada dos esportes
Bom dia, Saude!
Show de Idéias

Ligações externas 
 

Cidade (São José dos Campos)
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1946